Горожане:
 Горожане — жители города.
 «Горожане» — советский кинофильм режиссёра Владимира Рогового (1975).
 «Горожане» — памятник в Екатеринбурге.
 «Горожане» — литературная группа, существовавшая в Ленинграде в 1960-х — 1970-х гг.
 Горожане — деревня в Псковской области.
 «Горожане» () — серия мобильных игр компании HandyGames.

См. также 
 Горожанин
 Селяне